Slovo provazec obecně vyjadřuje spletený svazek vláken, může se jednat o :

 jiný název pro provaz či lano
 provazec (umění) – výtvarný motiv resp. obrazec napodobující spletená vlákna
 provazec (jednotka) – stará česká délková jednotka
 provazec (anatomie) – část těla latinsky zvaná funinculus
 semenný provazec (funinculus spermaticus)– svazek složený z chámovodu, mízních cév a nervů

 Provazec (Brdská vrchovina), kopec a sedlo v Brdech